Aerni ist der Familienname folgender Personen:

 Agathon Aerni (1929–2006), Schweizer Bankier und Diplomat
 Franz Theodor Aerni (1853–1918), Schweizer Maler
 Fritz Aerni (* 1945), Schweizer Physiognomiker
 Heinrich Aerni (1926–2013), Schweizer Künstler (Art Brut)
 Klaus Aerni (1932–2014), Schweizer Historiker, Geograph
 Luca Aerni (* 1993), Schweizer Skirennfahrer

Siehe auch:
 Erni (Begriffsklärung)